Jyske Bank Boxen (oprindeligt MCH Multiarena) er en multiarena, der ligger ved Herning og ejes af Messecenter Herning. Arenaen blev indviet 20. oktober 2010 ved en udsolgt koncert med Lady Gaga.. Jyske Bank BOXEN er en del af Messecenter Hernings Vision 2025. 
 
Der kan afholdes en række forskellige arrangementer i arenaen, bl.a. sport, koncerter, shows og anden underholdning. Arenaen har plads til 12-15.000 siddende tilskuere afhængig af arrangementet.

Arenaen husede den ene pulje i mellemrunden af EM i kvindehåndbold 2010 samt semifinaler, placeringskampe, bronzekamp og finalen. Jyske Bank BOXEN har også lagt rammer til Danmarks næststørste håndboldevent, 10.000 til Håndbold, med fire danske ligaklubber fra Jack & Jones Ligaen. Det udsolgte event trak 12.138 tilskuere.

Arenaen kostede 329 millioner kroner at opføre.

Arrangementer

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Jyske Bank Boxen på MCH Messecenter Hernings hjemmeside.

Idrætshaller i Danmark
Etableret i 2010
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Herning
Boxen
Multiarenaer i Danmark
Kultur i Herning
Sport i Herning